Захари (Заре) Марков Секулички е български анархист, деец на Македонската федеративна организация.

Биография 
Роден е около 1893 година в семейството на стария кюстендилски деец на ВМОРО Марко Секулички. Негов брат е революционерът Димитър Секулички. Анархокомунист по убеждение, Секулички е сред противниците на Тодор Александров и през април-май 1921 година влиза в Централния комитет на Македонската федеративна организация заедно с Крум Зографов, Александър Панов, Григор Циклев, Велко Мандарчев и Лазар Тодоров. По-късно емигрира във Виена. Завръща се в България и според Иван Михайлов е сръбски шпионин и участник в нападенията на спонсорираните от Белград емигрантски чети. Заловен е в Осогово от дейци на ВМРО и е обесен на 9 декември 1928 година в Кюстендил срещу Паметника на Тодор Александров.

Бележки 

Дейци на Македонската федеративна емигрантска организация
Български анархисти
Родени в Кюстендил
Починали в Кюстендил
Български революционери от Македония
Жертви на политически убийства в България
Жертви на междуособици в македоно-одринското революционно движение